Тиндал има више значења:
 Тиндал (Јужна Дакота)
 Тиндал (Мисури)